

Nautica 
 Alberto di Giussano, incrociatore leggero della Regia Marina;
 Classe Alberto di Giussano, una delle cinque classi di incrociatori leggeri della Regia Marina della serie "Condottieri".

Storia 
 Alberto da Giussano, personaggio leggendario del XII secolo che avrebbe partecipato, da protagonista, alla battaglia di Legnano;